Tchantchès steht für:

 (4440) Tchantchès, ein Asteroid des Hauptgürtels
 das Musée Tchantchès in Lüttich
 eine wallonische Folklorefigur